In Germania:
Eschau – un comune del circondario di Miltenberg in Baviera
In Francia:
Eschau – un comune dell'Alsazia